Thomas Chaloner ist der Name folgender Personen:

* Thomas Chaloner (Politiker, 1521) (1521–1565), englischer Staatsmann und Dichter 
 Thomas Chaloner (Hofbeamter) (1559–1615), englischer Hofbeamter 
 Thomas Chaloner (Naturforscher), englischer Naturforscher des 16. Jahrhunderts
 Thomas Chaloner (Politiker, 1595) (1595–1661), englischer Politiker 
 Thomas Chaloner, 2. Baron Gisborough (1889–1951), britischer Adliger und Offizier